28-й отдельный инженерный батальон - воинская часть РККА, принимавшая участие в Великой Отечественной войне, имела два формирования.

 28-й отдельный инженерный батальон (1-го формирования) - сформирован в августе 1941 года, действовал на Северо-Западном фронте до сентября 1942 года, переформирован;
 28-й отдельный инженерный батальон (2-го формирования) - сформирован в сентябре 1942 года, действовал в составе 1-й ударной армии до июня 1944 года, переформирован.